Клуб самогубців:

 Клуб самогубців () — серія оповідань шотландського письменника Роберта Луїса Стівенсона;
 Клуб самогубців — американський короткометражний фільм 1909 року, режисер Девід Гріффіт;
 Клуб самогубців — німецький фільм 1913 року, режисер Йозеф Дельмонт;
 Клуб самогубців — британський фільм 1914 року, режисер Моріс Елвей;
 Клуб самогубців — американський фільм 1988 року;
 Клуб самогубців — американський фільм 2000 року, режисер Рейчел Семюелс;
 Клуб самогубців — японський фільм 2001 року, режисер Сіон Соно;
 Клуб самогубців, або Пригоди титулованої особи — радянський фільм 1979 року.